Yamaha FJR1300 е най-големият спортен мотоциклет на Ямаха. Моделът е въведен в Европа през 2001 година, а в Северна Америка през 2002. Списанието „Мотоциклетист“ през 2003 година го нарича Мотоциклет на годината. В Европа се появява в различни цветове – сребрист, син, черен и червен.

Мотоциклети Ямаха